Krat steht für:

 (3036) Krat, Asteroid des Hauptgürtels
 Krat (Ort), Dorf (ukrainisch Крать) in der Westukraine
 Krat Rocks, Gebiet submerser Rifffelsen vor der Ingrid-Christensen-Küste des ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Lands

Krat ist der Familienname folgender Personen:

 Wladimir Alexejewitsch Krat (1911–1983), russischer Astronom

Siehe auch:

 Krad
 Crat
 Grat
 Grath
 Kratt (Begriffsklärung)